Struktur- und Genehmigungsdirektion steht für folgende Behörden in Rheinland-Pfalz:

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord mit Sitz in Koblenz
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße